Schutzweg ist eine in Österreich übliche Bezeichnung für:
 eine Querungsanlage auf Straßen für Fußgänger, Schutzweg (Österreich). In Deutschland als Fußgängerüberweg und in der Schweiz als Fussgängerstreifen bezeichnet.
 einen Gleisabschnitt, der hinter einem Eisenbahnsignal aus Sicherheitsgründen freigehalten werden muss, in Deutschland als Durchrutschweg bezeichnet